Иммунология — российский медицинский журнал, освещающий вопросы иммунологии, иммуногенетики и аллергологии. Основан в 1980 году по инициативе академика Рэма Викторовича Петрова.
Один из ведущих в мире иммунологических журналов, первый специализированный российский журнал в своей области.

Тематика 
Теоретические и практические вопросы общей и прикладной иммунологии и аллергологии, иммуногенетики, молекулярной и клеточной иммунологии, иммунохимии, биохимии иммуногенеза, иммуноморфологии, функциональных основ иммунитета, иммунологии аллергических реакций, клинической иммунологии и иммунопатологии.

Журнал реферируется в Excerpta Medica, Biological Abstracts, Chemical Abstracts, SCOPUS

Редакция 
 Главный редактор журнала — директор ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России член-корреспондент РАН профессор М. Р. Хаитов

ISSN 
 ISSN 0206-4952

Адрес 
 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 11, стр. 12.

Примечания 

Научные журналы СССР по медицине
Журналы СССР по алфавиту
Журналы СССР на русском языке
Научные журналы России